San Bartolo kan syfta på:

Geografi

Guatemala 

 Municipio de San Bartolo, kommun
 San Bartolo, Guatemala, Departamento de Totonicapán,

Mexiko 

 Venustiano Carranza, Venustiano Carranza (Chiapas), 
 San Bartolo Tutotepec (kommunhuvudort), Hidalgo, 
 San Bartolo Teontepec, ort, Puebla, Tepanco de López, 
 San Bartolomé Ayautla (ort), Oaxaca, 
 San Bartolo Cuautlalpan, ort, Delstaten Mexiko, Zumpango, 
 San Bartolo, Nuevo León, Cadereyta Jiménez, 
 San Bartolo, San Joaquín, 
 San Bartolo, Villa de Guadalupe, 
 San Bartolo, Monte Escobedo, 
 Francisco Serrato, ort, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 
 San Bartolo, Amanalco, 
 San Bartolo Guarda la Lagunita, ort, Delstaten Mexiko, San José del Rincón, 
 San Bartolo, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 San Bartolo, Acatlán, 
 San Bartolo, Las Margaritas, 
 San Bartolo, Tlaxiaco, 
 San Bartolo, Puebla, Zacatlán, 
 San Bartolo, Santa María Petapa, 
 San Bartolo, Hermosillo, 
 San Bartolo, San Lorenzo Albarradas, 
 San Bartolo, Siltepec, 
 San Bartolo, Tampamolón Corona, 
 San Bartolo, Huehuetoca, 
 San Bartolo, Teoloyucan, 
 San Bartolo, Acolman,